Maine hace referencia a varios artículos:

Personas
Henry James Maine, abogado y antropólogo británico;

Lugares 
Maine (provincia), antigua provincia de Francia;
 Maine Road, estadio de fútbol en Moss Side, Mánchester, Inglaterra.

En Estados Unidos
Maine, uno de los estados integrantes de los Estados Unidos;
Maine (Nueva York), pueblo en el condado de Broome, estado de Nueva York;
Maine (Outagamie), pueblo en el condado de Outagamie, estado de Wisconsin;
Maine (Marathon), pueblo en el condado de Marathon, estado de Wisconsin.
Municipio de Maine (Dakota del Norte), condado de Adams, Dakota del Norte
Municipio de Maine (condado de Cook, Illinois);
Municipio de Maine (condado de Grundy, Illinois);
Municipio de Maine (Iowa), municipio del condado de Linn;
Municipio de Maine (condado de Otter Tail, Minnesota), municipio;
Municipio de Maine Prairie, condado de Stearns, Minnesota.

Armada estadounidense 
USS Maine (ACR-1), acorazado estadounidense cuyo hundimiento el 15 de febrero de 1898 fue tomado como causa para la guerra hispano-estadounidense;
USS Maine (SSBN-741), submarino estadounidense de la clase Ohio.

Otros usos 
 Maine Coon, raza de gatos;
 Maine (novela), novela de J. Courtney Sullivan.